Велислава Петрова може да се отнася за:
 Велислава Петрова – българска актриса (игр. филм „Вчера“, 1987 г.);
 Велислава Петрова – българска социоложка, доктор (2010), главен асистент по културология в Софийския университет;
 Велислава Петрова (р. 1990) – българска микробиоложка, доктор (2017), заместник-министър на външните работи (2022).